Lypowe (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pjatychatky, siehe Lypowe (Pjatychatky)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Bachmut, siehe Lypowe (Bachmut)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk, siehe Lypowe (Kramatorsk)
 Dorf in der Oblast Donezk, Stadtkreis von Makijiwka, siehe Lypowe (Makijiwka)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Kropywnyzkyj, siehe Lypowe (Kropywnyzkyj)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Switlowodsk, siehe Lypowe (Switlowodsk)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk, siehe Lypowe (Starobilsk)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Krasnodon, siehe Lypowe (Krasnodon)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hlobyne, siehe Lypowe (Hlobyne)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Tschornuchy, siehe Lypowe (Tschornuchy)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Talalajiwka, siehe Lypowe (Talalajiwka)

Das westukrainische Dorf Heten trug bis 1995 ebenfalls diesen Namen.